

Geografia 
 Isu  – local government area della Nigeria

Sigle 
 Idaho State University  – università statunitense
 Illinois State University  – università statunitense
 Indiana State University  – università statunitense
 Indice di sviluppo umano  –  Indicatore macroeconomico
 International Skating Union  – federazione internazionale del pattinaggio
 Iowa State University  – università statunitense
 Italian Service Units  – prigionieri italiani negli U.S.A. cooperanti con l'esercito statunitense dopo l'8/09/1943

Codici 
 isu – codice ISO 639-3 della lingua isu